

Cinema 
 Le Pater – cortometraggio muto del 1910 diretto da Louis Feuillade
 Lola Pater – film del 2017 diretto da Nadir Moknèche
 Pater – film del 2011 diretto da Alain Cavalier

Geografia 
 Villers-Pater – comune francese nel dipartimento dell'Alta Saona, regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Jean-Baptiste Joseph Pater (1695-1736) – pittore francese
 Vincenz Maria Pater Gredler – (1823-1912) – entomologo, botanico e naturalista austriaco
 Walter Pater (1839-1894) – saggista e critico letterario inglese

Religione 
 Dis Pater – dio romano degli inferi
 Pater – nome latino del cristiano Dio Padre
 Pater – appellativo dei presbiteri cattolici
 Pater noster – preghiera cristiana
 Liber Pater – dio italico della fecondità
 Sardus Pater – dio dei sardi nuragici

Storia romana 
 Pater (plurale: Patres) – membro dell'originario Senato romano
 Pater familias
 Pater Patriae

Pagine correlate 
 Padre (disambigua)